Spoetnik of Sputnik ("Спутник", Russisch voor metgezel, reisgenoot) 
 Spoetnikprogramma, een ruimtevaartprogramma van de Sovjet-Unie
 Spoetnik 1, de eerste kunstmaan (satelliet).
 Spoetnik (film), en Nederlandse korte film uit 2015 van regisseur Noël Loozen
 Spoetnik (drank), sterk schuimend mixdrankje met Exota (frisdrank met prik), suiker en koffiemelk
 Spoetnik (album), een studioalbum van T.I.M.
 Stichting Spoetnik, een niet-gouvernementele hulporganisatie
 Sputnik Media, een Belgisch productiehuis
 een bijnaam van de Zweirad Union 115/155, een gemotoriseerde tweewieler uit de jaren zestig
 een andere naam voor de berenhap, een frituursnack
 Sputnik (persagentschap), 
 Sputnik (webbrowser), een webbrowser
 Sputnik-V, merknaam van Russisch vaccin tegen Covid-19
 Sputnik (2020), een Russische horrorfilm uit 2020 van regisseur Egor Abramenko